PNB steht für:
 Parti National Breton, ehemalige französische Partei
 Parti Nationaliste Breton, ehemalige französische Partei
 Parti Nationaliste Basque, siehe Eusko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco, baskische Partei
 Pfarrernotbund, Vorläuferorganisation der Bekennenden Kirche
 Philippine National Bank, philippinische Bank
 Provinzial Nord Brandkasse Aktiengesellschaft, Unternehmen der Holding Provinzial NordWest
 Punjab National Bank, indische Bank
 Porto Nacional Airport (IATA-Code), Flughafen von Porto Nacional, Bundesstaat Tocantins, Brasilien

pnb steht für:
 Westpanjabi (ISO-639-3-Code), Gruppe von mehr als 20 Mundarten, die oft als Varietät von Panjabi eingestuft sind, sprachwissenschaftlich jedoch eine eigene Sprache darstellen 

Abkürzung